У́совка — название населённых пунктов:

Россия 
 Усовка — деревня в Сергачском районе Нижегородской области.
 Усовка — деревня в Марьяновском районе Омской области.
 Усовка — деревня в Никольском районе Пензенской области.
 Усовка — село в Воскресенском районе Саратовской области.

Украина 
 Усовка — село в Броварском районе Киевской области.
 Усовка — село в Лубеновском районе Полтавской области.